Ян Саудек (роден на 13 май 1935 г. в Прага, Чехословакия) е чешки фотограф.

Най-известните му творби са ръчно оцветените картини на измислени светове, често населени с голи или полуголи фигури, заобиколени от голи хоросани стени или нарисувани екрани, често повтаряйки идентични елементи (например облачно небе или изглед към Карловия мост в Прага). С тези си качества те наподобяват студийните и таблоидни работи на еротичните фотографи от средата на 19 век, както и работите на художника Балтюс, както и на Бернар Фукон. Първите му артистични фотографии са характерни с пресъздаването на детството. По-късно неговите работи често представят еволюцията от дете към възрастен (рефотографирайки същите композиции със същите субекти, в период на много години). Религиозните мотиви и двусмислието между мъж и жена също са сред повторно появяващите се теми на Ян Саудек. През 90-те години на 20 век неговите творби са били обект на опити за цензура на Запад.

Саудек живее и работи в Прага. Неговият брат също е творец и е най-известният чешки графичен новелист.

Избрана библиография 

 Jan Saudek-Photo, and Jiri Masin Milos Macourek, House of Lords of Kunštát, Brno, Czech Republic, 1970.
 The World of Jan Saudek: Photographs. Jacques Baruch Gallery, Chicago, IL, 1979.
 Jan Saudek-Il teatro de la vita. Giuliana SCIM, Selezione d'Imagini, Milan, Italy, 1981.
 Story from, Czechoslovakia, My Country, and Photographs by Jan Saudek. Aperture Nr. 89, New York, 1982.
 The World of Jan Saudek. Anna Fárová, The Master Collection Book III, Rotovision, Geneva, Switzerland 1983.
 Images from, Czechoslovakia. University of Iowa Museum of Art, Iowa City, IA, 1983.
 Story photo. Daniela Mrázková, Mlada Fronta, Prague, 1985.
 Jan Saudek-35 Jahre Photos / 35 Years of Photography. Manfred Heiting, Photography Forum Frankfurt, Frankfurt, Germany 1986.
 50 Jahre moderne Farbfotografie. Manfred Heiting, Photokina, Cologne, Germany 1986.
 Jan Saudek-200 Photographs 1953-1986. Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Paris, 1987.
 20 Years of Czechoslovak Art: 1968-1988. Anne Baruch, Chicago, IL 1988.
 The Second Israeli Photography Biennale, Museum of Art, Ein Harod, Israel, 1988.
 Jan Saudek-100 Fotografías 1953-1986. Primavera Fotografica, Barcelona, Spain, 1988.
 Jan Saudek-Monsieur Nicole (fashion catalog "Matsuda"), New York 1989.1991 (?).
 Photographs Tschechoslowakische der Gegenwart. Edition Braus, Heidelberg, Germany, 1990.
 Jan Saudek-Life, Love, Death & Other Such Trifles. Art Unlimited, Amsterdam, 1991.
 Jan Saudek-Theatre of life. Daniela Mrázková, Panorama, Prague, 1991.
 Jan Saudek-l'amour. VIS & VIS Nr. 10, Paris, 1992.
 Jan Saudek, Galerie Municipale du Chateau d'Eau, Toulouse, France, 1992.
 Photo La Collection de la FNAC, Calais des Estats de Bourgogne, Dijon, France 1993.
 Jan Saudek-life, love, death & other such trivia. Slovart, Prague, 1994.
 Jan Saudek-Jubilations and Obsessions. Rosbeek, Amsterdam, 1995.
 Jan Saudek-Letter. Sarah Saudek, Prague, 1995.
 The World of Jan Saudek 1959–1995. Museum of Art, Olomouc, Czech Republic, 1995.
 Jan Saudek 1895 Krišal Gallery, Geneva, Switzerland, 1995.
 Photographie des 20. Jahrhunderts. Museum Ludwig, Taschen, Cologne, Germany 1996.
 Security and search in, Czech Republic photography of the 90s. Vl. Birgus / Mir.Vojtěchovský, Kant, Prague, 1996.
 The Photography Book. Phaidon Press, London, 1997.
 Jan Saudek-Photographs 1987–1997. Taschen, Cologne, Germany, 1997.
 The Body in Contemporary, Czech Republic Photography. Vl. Birgus Macintosh Gallery, Glasgow, Scotland, 1997.
 Jan Saudek. Christiane Fricke, Taschen , Cologne, Germany, 1998.
 From Sudek to Saudek- Czech Photography in the 20th Century, The Eli Lemberger Museum of Photography, Tel-Hai, Israel, 1998.
 Masterpieces of Erotic Photography. Carlton, London, 1998.
 Jan Saudek three-Love. BB Art, Prague, 1998.
 Zärtliche Betrachtung schöner Damen-aus der Sammlung Photo Fritz Gruber. Wienand Verlag, Cologne, Germany, 1998.
 Absolut Originale, Absolit Originale Collection. Stockholm, Sweden, 1999.
 Jan Saudek 1959–1999. Mennour Gallery, Paris, 1999.
 Jan Saudek Single-married divorced widower. Slovart, Praha, Czech Republic, 2000.
 20th Century Photography. Museum Ludwig, Cologne, Germany 2001.
 Jan Saudek-Realities. Arena Edition, Santa Fe, NM, 2002.
 Czech and Slovak Photography 80s and 90s of the 20th century. the Art Museum, Olomouc, Czech Republic 2002.
 Absolut Generations. 50th Venice Biennale, Venice, Italy 2003.
 Dictionary of, Czech Republicech and Slovak artists 1950–2004. Chagall Art Centre, Ostrava, Czech Republic 2004.
 Saudek. Daniela Mrázková, Slovart, Prague, 2005.
 The Best of Jan Saudek. Saudek.com, Prague, 2005.
 Chains of Love. Saudek.com, Prague, 2007.
 Evenings with a photographer. IDIF, Prague, 2007.
 ACP-learn creative shooting. Zoner Press, Brno, Czech Republic, 2007.
 2006/2007 National Theatre. Gallery, Prague, 2007.
 Jan Saudek (1998, Taschen) .
Pouta lásky (Chains of Love). [Saudek.com] .
Saudek. Prague: Slovart. .
 Saudek, Jan: Ženatý, svobodný, rozvedený, vdovec. Prague: Slovart, 2000. .
 Saudek, Jan: Národní divadlo 2006/07. National Theatre 2006/07 Season. Prague: Národní divadlo, 2007. .

Външни препратки 
 Saudek.com
 Saudekfilm.com

Чешки фотографи
Евреи
Затворници в нацистки концентрационни лагери
Родени в Прага